Атанасий-Григорий Великий (; , с. Туринка, Галиция (ныне Жолковского района Львовской области, Украина) — , , Италия) — украинский церковный деятель, учёный, историк церкви, археограф. Вице-ректор Украинской Папской коллегии. Священник-василианин, протоархимандрит Василианского Ордена (1963—1976). Действительный член Научного общества им. Тараса Шевченко.

Биография 
В 1933 году вступил в Орден василиан. В 1938—1940 годах изучал философию и теологию в г. Кристинополе (ныне г. Червоноград Львовской области). Во время Второй мировой войны выехал в Чехословакию, жил в Оломоуце, позже — в Праге, где продолжал обучение в Карловом университете и Украинском свободном университете.

В 1944 получил степень доктора философии; продолжил изучение теологии в Вюрцбурге и Риме, где в 1946 защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском Григорианском университете, в том же году был рукоположен в священники.

В течение нескольких следующих лет изучал историю Восточной Церкви в Папском университете восточных исследований, прошёл курс обучения в Ватиканской палеографической школе.

Позже занимал должности вице-ректора Украинской Папской коллегии им. святого Иосафата, секретаря Комиссии восточных церквей второго Ватиканского собора, протоархимандрита Василианского Ордена. С 1949 года редактировал «Записки чина святого Василия Великого» в Риме.

Научная деятельность 
Подготовил к печати серии публикаций архивных документов по истории греко-католической церкви на Украине:
 «Документы римских понтификов, освещающие историю Украины: 1075—1053» (т. 1-2, 1953—1954);
 «Святейший аудиенции» (т. 1-2, 1963—1964);
 «Св. Иосафат Кунцевич. Документы беатификационные и канонизационные» (т. 1-3, 1952—1967);
 «Акты конгрегации пропаганды веры: 1622—1862» (т. 1-5, 1953—1955);
 «Письма конгрегации пропаганды веры» (т. 1-7, 1954—1957);
 «Партикулярные конгрегации, освещающие историю Украинской католической церкви» (т. 1-2, 1956—1957);
 «Письма киевских католических митрополитов: 1613—1839» (т. 1-9, 1952—1980);
 «Письма епископов: 1600—1900» (т. 1-5, 1972—1981);
 «Письма апостольским нунциям» (т. 1-14, 1959—1977);
 «Просьбы униатской церкви» (т. 1-3, 1960—1965);
 «Документы Брестской унии и её создателей: 1590—1600» (1970);
 «Письма василиян: 1601—1760» (т. 1-2, 1979).

Выступал также с отдельными историческими исследованиями: «Иосиф Вельямин Рутский» (1949); «Проблемы коронации Даниила» (1954), Религия и церковь — основные двигатели украинской истории (1966), «Корона Данила Романовича» (1993) и др. Ему также принадлежат многочисленные статьи по истории церкви в «Энциклопедии украиноведения».

Примечания

Литература 
 Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Укр. історик. — 1969. — № 4;
 Отець-василіянин Атанасій Великий // Старожитності. — 1993. — № 17/18;

Базилиане
Историки Украины
Историки церкви
Доктора философии
Доктора исторических наук
Священники УГКЦ
Члены Научного общества имени Шевченко
Выпускники Украинского свободного университета
Выпускники Карлова университета
Выпускники Папского Григорианского университета
Археографы
Умершие в Риме
Похороненные на кладбище Кампо Верано